The Double Elopement – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Double Elopement – film del 1911 prodotto dalla  Solax Film Company